Valor (do latim valore) é uma relação entre as necessidades do indivíduo (respirar, comer, viver, posse, reproduzir, prazer, domínio, relacionar, comparar) e a capacidade das coisas e de seus derivados, objetos ou serviços, satisfazerem o pensamento racional do indivíduo. É na apreciação desta relação que se explica a existência de uma hierarquia de valores, segundo a urgência/prioridade das necessidades e a capacidade dos mesmos objetos para as satisfazerem, diferenciadas no espaço e no tempo. Reconhecer um certo aspecto das coisas como um valor consiste em hierarquizá-las para tê-las em conta na tomada de decisões: ou, por outras palavras, em estar inclinado a usá-lo como um dos elementos a se ter em consideração na escolha e na orientação que damos às decisões sobre nós próprios e aos outros. A abordagem filosófica descreve-o como nem totalmente subjetivo, nem totalmente objetivo, mas como algo determinado pela interação entre o sujeito e o objeto.

Há os que veem os valores como subjetivos e consideram esta situação em termos de uma posição pessoal, adotada como uma espécie de escolha (desejo) imune ao argumento racional. Os que concebem os valores como algo objetivo supõem que, por alguma razão – exigências da racionalidade, da natureza humana, de Deus, de outra autoridade ou necessidade - a escolha possa ser orientada e corrigida a partir de um ponto de vista independente. Os valores fornecem o alicerce oculto dos conhecimentos e das práticas que constantemente construímos nas nossas vidas. Os valores humanos são os fundamentos éticos e espirituais que constituem a consciência humana. São os valores que tornam a vida algo digno de ser vivido: eles definem princípios e propósitos valiosos e objetivam fins grandiosos.

O valor na economia 

Nas ciências económicas, a noção de valor tem uma interpretação predominantemente material. Adam Smith propõe a análise de valor como a habilidade intrínseca de um produto oferecer alguma utilidade funcional.

O valor na sociologia 
A sociologia (embora a sociologia não seja uma ciência valorativa) reconhece os valores como fatos sociais. No campo de análise, os valores podem surgir como um estatuto fundamental na explicação da estabilidade e coerência das sociedades ou das mudanças sociais (Max Weber, Talcott Parsons) ou podem surgir como "fenómenos reflexos" das infraestruturas da sociedade.

Ver também
Valor (ética)

Ligações externas 
Educação e Valores no Mundo Contemporâneo (texto onde podem ser encontradas diversas conceituações de valor).

 
Conceitos metafísicos
Conceitos em ética
Filosofia